— город в Японии, находящийся в префектуре Сайтама.

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Сайтама региона Канто. С ним граничат города Саяма, Токородзава, Ханно, Оме и посёлок Мидзухо.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом города считается Zelkova serrata, цветком — чай, птицей — полевой жаворонок.

Транспорт 
 Кокудо 16

Города-побратимы 
  Садо, Япония (1986)
  Вольфратсхаузен, Германия (1987)
  Фэнхуа, Китай (2000)

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Сайтама